Деревна райка (Dendropsophus) — рід земноводних підродини Hylinae родини Райкові ряду Безхвості. Має 95 видів. До 2005 року 88 видів належали до роду Райка.

Опис 
Представники цього роду схожі з райками. Відмінність полягає в наявності у деревних райок 30 хромосом та способі життя — він суцільно деревний. Це й дало назву усьому роду.

Розповсюдження 
Мешкають від Мексики до Аргентини.

Види

Джерела 
 Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (2011). Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.. Species 2000: Reading, UK.. Retrieved on 24 september 2012

Земноводні Північної Америки
Земноводні Центральної Америки
Земноводні Південної Америки
Райкові